Правителство на Андрей Ляпчев може да се отнася за:

 Правителство на Андрей Ляпчев (1926–1928) – Ляпчев 1
 Правителство на Андрей Ляпчев (1928–1931) – Ляпчев 2, 3